Nhô Fio (São Paulo, ) foi um cantor e compositor brasileiro. Sua parceria mais profícua foi com Nhô Pai, com quem formou uma dupla em 1930, com o qual obteve diversos êxitos. Sua carreira seguiu até 1960, chegando a gravar com diversos parceiros até esse tempo.

Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música sertaneja